Die Spielzeit 2005/06 der Slovnaft Extraliga war die 13. reguläre Austragung der höchsten Spielklasse des Eishockey in der Slowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der MsHK Žilina gegen den HC ŠKP Poprad mit 4:3 durch und gewann damit den ersten  slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Der MHC Martin musste aufgrund des letzten Platzes in der Hauptrunde in der Relegation um den Klassenerhalt gegen den HC Topoľčany antreten. In dieser setzte sich der MHC Martin mit einem 4:0-Sweep durch und durfte in der Extraliga bleiben. Der HC Topoľčany erhielt die Möglichkeit zur Teilnahme an der Relegation um den Aufstieg aufgrund seines zweiten Platzes in der Hauptrunde der 1. Liga, nachdem Zweitligameister HC 05 Banská Bystrica auf seine Teilnahme verzichtet hatte.

Teilnehmer 
 HC Slovan Bratislava
 HC Košice
 MHk 32 Liptovský Mikuláš
 MHC Martin
 HK Nitra
 HK Aquacity ŠKP Poprad
 HK 36 Skalica
 HC Dukla Trenčín
 HKm Zvolen
 MsHK Žilina

Tabelle

Play-offs

Finale 

Meister der Saison 2005/06 wurde der MsHK Žilina, der mit einem knappen 4:3-Sieg in der Best-of-Seven-Serie gegen den HK Poprad den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte gewann. Herausragende Akteure in Reihen von MsHK waren Gabriel Špilár, Václav Král und Michal Hreus.

Meistermannschaft des MsHK Žilina

All-Star-Team

Relegation 
In der Relegation setzte sich der MHC Martin mit 4:0 Siegen gegen den HC Topolčany durch und verblieb damit in der Extraliga.

 MHC Martin – HC Topolčany 4:0

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Slowakei)
Eishockeysaison 2005/06